César Ramírez puede hacer referencia a:
 César Ramírez (futbolista), futbolista paraguayo;
 César Ramírez (nadador), nadador peruano;
 César Ramírez (tenista), tenista mexicano.